Juan Carlos Paz – argentyński kompozytor i teoretyk muzyki
 Juan Carlos Paz I – urugwajski piłkarz, mistrz Ameryki Południowej z 1967
 Juan Carlos Paz II – urugwajski piłkarz z lat 80. (grał w CA Peñarol)